Die Ligue 1 (Guinea) 2020/21 war die 55. Saison der höchsten guineischen Spielklasse im Fußball. Es nahmen 14 Mannschaften teil, die je zwei Mal gegeneinander antreten sollten. Die Saison begann am 14. Oktober 2020 und endete am 29. Juli 2021. Meister wurde der Horoya AC, während der Santoba FC und ASFAG Conakry absteigen mussten.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Ligue 1 (Guinea) 2020/21 bei rsssf.com

Fußballwettbewerb in Guinea
Fußballsaison 2020/21